

Anno 
 923 o 923 a.C.

Codici 
 923 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico The Bradstreet Observatory, a Saint Davids, nella Contea di Delaware (Pennsylvania), degli USA

Matematica 
 923 – numero